Bakowce – wieś na Ukrainie, w rejonie łuckim w obwodzie wołyńskim
 Bakowce – wieś na Ukrainie, w rejonie żydaczowskim, w obwodzie lwowskim